RDU steht für:
 Rat der Deutschen der Ukraine
 den IATA-Code des Raleigh-Durham International Airport

Abkürzung